The World Cyber Games (сокр. WCG) — чемпионат мира по киберспорту, проходивший с 2000 по 2013 годы при поддержке Samsung. В марте 2017 года южнокорейская компания Smilegate выкупила права на чемпионат и анонсировала возвращение серии турниров. Первое обновленное мероприятие прошло в июле 2019 года в Сиане.

История 

World Cyber Games ведёт свою историю с 2000 года, турнир задумывался как крупнейший игровой поединок. Девиз WCG — «Больше, чем игра» ().

Целью организаторов является продвижение видеоигр в массы, разработка цифровой зрелищной культуры. Символика WCG — четыре цветных круга (зелёный, жёлтый, красный и синий) на чёрном фоне.

Регламент соревнований подразумевает проведение отборочных игр в каждой стране, а потом финальные игры WCG осенью в одном из городов мира.

Статистика

Игровые дисциплины 
Турнир в разное время поддерживал различные дисциплины. Ниже приведен их список по типу игры.

WCG Challenge 

 Дата: с 7 по 15 октября 2000 г.
 Место проведения: Сеул, Южная Корея
 Участники: 174 геймера из 17 стран
 Призовой фонд: 200,000$

Официальные игры чемпионата 

Все представленные игры были для PC:
 Quake III Arena (1 на 1)
 FIFA 2000 (1 на 1)
 Age of Empires II (1 на 1)
 StarCraft: Brood War (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2001 

 Дата: с 5 по 9 декабря 2001 г.
 Место проведения: Сеул, Южная Корея
 Участники: 430 геймера из 33 стран
 Призовой фонд: 300,000$

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 11 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament (1 на 1) (2 на 2)
  Quake III Arena (1 на 1) (2 на 2)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1) (2 на 2)
  Age of Empires II: The Conquerors (1 на 1) (2 на 2)

Спортивный симулятор:
  FIFA 2001 (1 на 1) (2 на 2)

Медальный зачёт

WCG 2002 

 Дата: с 28 октября по 3 ноября 2002 г.
 Место проведения: Тэджон, Южная Корея
 Участники: 462 геймера из 45 стран
 Призовой фонд: 300,000$

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 10 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament (1 на 1) (2 на 2)
  Quake III Arena (1 на 1) (2 на 2)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1) (2 на 2)
  Age of Empires II: The Conquerors (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 2002 (1 на 1) (2 на 2)

Медальный зачёт

WCG 2003 

 Дата: с 12 по 18 октября 2003 г.
 Место проведения: Сеул, Южная Корея
 Участники: 562 геймера из 55 стран
 Призовой фонд: 350,000$

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 12 игровым дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament 2003 (1 на 1) (2 на 2)
  Halo (1 на 1)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1) (2 на 2)
  Warcraft III: Reign of Chaos (1 на 1) (2 на 2)
  Age of Mythology (1 на 1) (2 на 2)

Спортивный симулятор:
  FIFA 03 (1 на 1) (2 на 2)

Медальный зачёт

WCG 2004 

 Дата: с 6 по 10 октября 2004 г.
 Место проведения: Сан-Франциско, США
 Участники: 642 геймера из 61 страны
 Призовой фонд: 400,000$

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 8 игровым дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: Condition Zero (5 на 5)
  Unreal Tournament 2004 (1 на 1)
  Halo (1 на 1)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need for Speed: Underground (1 на 1)
  Project Gotham Racing 2 (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 04 (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2005 

 Дата: с 16 по 20 ноября 2005 г.
 Место проведения: Сингапур
 Участники: 679 геймеров из 67 стран
 Призовой фонд: 435,000$

Официальные игры 
Соревнования проводились по 8 игровым дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: Source (5 на 5)
  Halo 2 (2 на 2)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Warhammer 40,000: Dawn of War (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 05 (1 на 1)

Автосимулятор:
  Need For Speed: Underground 2 (1 на 1)

Файтинг:
  Dead or Alive Ultimate (1 на 1)

Медальный зачет

WCG 2006 

 Дата: с 18 по 22 октября 2006 г.
 Место проведения: Монца, Италия.
 Участники: ~700 геймеров из 68 стран
 Призовой фонд: 462,000$

Официальные игры 
Соревнования проводились по 8 игровым дисциплинам.

Шутер от первого лица:
  Counter-Strike 1.6 (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Warhammer 40,000: Dawn of War — Winter Assault (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need For Speed: Most Wanted (1 на 1)
  Project Gotham Racing 3 (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 06 (1 на 1)

Файтинг:
  Dead or Alive 4 (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2007 

 Дата: с 3 по 7 октября 2007 г.
 Место проведения: Сиэтл, США
 Участники: более 700 геймеров из 74 стран
 Призовой фонд: 448,000$

Официальные игры 
Соревнования проводились по 12 игровым дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  Gears of War (4 на 4)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Command & Conquer 3: Tiberium Wars (1 на 1)
  Age of Empires III: The WarChiefs (1 на 1)

Спортивные симуляторы:
  FIFA 07 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)
  Tony Hawk’s Project 8 (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need for Speed: Carbon (1 на 1)
  Project Gotham Racing 3 (1 на 1)

Файтинг:
  Dead or Alive 4 (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2008 

 Дата: с 5 по 8 ноября 2008 г.
 Место проведения: Кёльн, Германия
 Участники: ~800 геймеров из 78 стран

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 14 игровым дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  Halo 3 (4 на 4)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  Age of Empires III: The Asian Dynasties (1 на 1)
  Command & Conquer 3: Kane's Wrath (1 на 1)

Автосимуляторы:
  Need for Speed: ProStreet (1 на 1)
  Project Gotham Racing 4 (1 на 1)
  Asphalt 4 (1 на 1)

Спортивные симуляторы:
  FIFA 08 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

MMORPG:
  Red Stone (2 на 2)

Музыкальная игра:
  Guitar Hero 3 (1 на 1)

Файтинг:
  Virtua Fighter 5 (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2009 

 Дата: с 11 по 15 ноября 2009 г.
 Место проведения: Чэнду, Китай
 Участники: ~600 геймеров из 65 стран
 Призовой фонд: 500,000$

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 12 игровым дисциплинам.

Шутер от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Автосимуляторы:
  TrackMania Nations Forever (1 на 1)
  Asphalt 4: Elite Racing (1 на 1)

MMORPG:
  Dungeon & Fighter (1 на 1)
  Red Stone (4 на 4)

Спортивные симуляторы:
  FIFA 09 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

Музыкальная игра:
  Guitar Hero: World Tour (1 на 1)

Логическая игра:
  Wise Star 2 (1 на 1)

Файтинг:
  Virtua Fighter 5 (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2010 

 Дата: с 30 сентября по 3 октября 2010 г.
 Место проведения: Лос-Анджелес, США

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 13 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  Quake Wars Online (6 на 6)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Автосимуляторы:
  TrackMania (1 на 1)
  Forza Motorsport 3 (1 на 1)
  Asphalt 5 (1 на 1)

MMORPG:
  Lost Saga (3 на 3)

Спортивные симуляторы:
  FIFA 10 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

Файтинги:
  Tekken 6 (1 на 1)

Музыкальная игра:
  Guitar Hero 5 (1 на 1)

В жанре MOBA:
  League of Legends (5 на 5)

Медальный зачёт

WCG 2011 

 Дата: 8 по 11 декабря 2011 года
 Место проведения: Пусан, Южная Корея.

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 13 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  CrossFire (5 на 5)
  Special Force (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  StarCraft II: Wings of Liberty (1 на 1)

MMORPG:
  World of Warcraft: Cataclysm (3 на 3)
  Lost Saga (3 на 3)

Спортивный симулятор:
  FIFA 11 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

Файтинг:
  Tekken 6 (1 на 1)
  Dungeon & Fighter (1 на 1) (3 на 3)

В жанре Dota:
  League of Legends (5 на 5)

Медальный зачёт

WCG 2012 

 Дата: c 28 ноября по 2 декабря 2012 года
 Место проведения: Куньшань, Китай.

Официальные игры чемпионата 

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike Online (5 на 5)
  CrossFire (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  StarCraft II: Wings of Liberty (1 на 1)

ARTS:
  Dota 2 (5 на 5)
  DotA (5 на 5)

MMORPG:
  World of Tanks (7 на 7)

Спортивный симулятор:
  FIFA 12 (1 на 1)

Медальный зачёт

WCG 2013 

 Дата: c 28 ноября по 1 декабря 2013 года
 Место проведения: Куньшань, Китай.

Официальные игры чемпионата 

Шутеры от первого лица:
  CrossFire (5 на 5)
  AssaultFire

Стратегии в реальном времени:
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  StarCraft II: Heart of the Swarm (1 на 1)

ARTS:
  League of Legends (5 на 5)

MMORPG:
  World of Tanks (7 на 7)

Файтинг:
  Super Street Fighter IV

Спортивный симулятор:
  FIFA 14 (1 на 1)
  QQ Speed

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
 Electronic Sports World Cup
 ASUS Open

Ссылки 
 Официальный сайт WCG 
 Официальный сайт российских отборочных WCG
 

World Cyber Games
Мероприятия, регулярно проводимые с 2000 года
Организации индустрии компьютерных игр